

Persone
 Jinbō Kiyoshige – samurai giapponese
 Jinbō Nagakiyo – samurai giapponese
 Jinbō Nagamoto – samurai giapponese
 Jinbō Nagatsuna – samurai giapponese
 Jinbō Yoshimune – samurai giapponese

Altro
 Clan Jinbō – clan giapponese della provincia di Etchū